MWC est un sigle qui peut se substituer à différentes appellations :
 le  ;
 la  ;
 le modèle allostérique de Jacques Monod, Jeffries Wyman et Jean-Pierre Changeux ;
 le Mulhouse Wrestling Club avec DOCCROOK ;
 dans les petites annonces rédigées en anglais, « marié(e) sans enfants » () ;
 la  ou Mutoid ou la Société des Déchets Mutoid, récupèration des déchets et recyclage vers une autre utilisation ;
 le MWc est le Mégawatt-crête, un multiple de l'unité de mesure dénotant la puissance maximale d'un dispositif ;
 le mwc (metre water column) ou m (mètre d'eau) est une unité de pression ;
 le , un catalogue d'étoiles.

Sigle de 3 caractères